Gun:
 Gun — английская рок-группа.
 Gun — шотландская рок-группа.
 Gun — компьютерная игра в стиле вестерна.
  — телесериал США 1997 года.
 Gun — сингл российской поп-группы Serebro с альбома Mama Lover.

См. также